est un mot anglais qui peut avoir plusieurs significations :
 en politique,  (en français : refoulement) désigne la doctrine stratégique mise au point par John Foster Dulles, visant à repousser le communisme partout où il s'était installé. Il désigne ainsi une attitude offensive des États-Unis lors de la guerre froide ; il se différencie de la stratégie dite de l'endiguement ;
 en informatique,   est le nom d'une commande utilisée dans le contexte des bases de données. Le  sert à annuler une transaction pour une session ouverte. La commande opposée au  est le  ;
 un  est un terme technique indiquant qu'un train de montagnes russes repart en arrière ;
 en littérature,  est le titre d'un roman de science-fiction de l'écrivain canadien Robert J. Sawyer publié en 2007 (le titre évoque le rajeunissement d'un être humain obtenu par des manipulations génétiques) ;
 dans le jargon vidéo-ludique, le  désigne une latence du côté serveur sur des jeux multijoueurs  ce qui ramène donc le jeu au moment où il était quelques instants auparavant.